Ма́ртон Пол Чо́каш (, , ;  ; Інверкаргілл, Нова Зеландія) — новозеландський актор угорського походження. Серед відомих ролей — наймудріший ельф Келеборн у серії фільмів «Володар перснів» (2001—2003), бандит Йорґі в бойовику «Три ікси» (2002), російський кілер Тедді у кримінальному екшні «Праведник» (2014) та інші.

Біографія 

Мартон Чокаш народився у найпівденнішому місті Нової Зеландії — Інверкаргілл у регіоні Саутленд. Батьки: угорець  старший, інженер-механік, та  Чокаш (Рейнер), медсестра англо-ірландсько-данського походження.

Співзасновник власної театральної компанії «Театр „Стронґхолд“» (, «Фортеця»).

Фільмографія

Примітки 

Новозеландські актори
Австралійські актори